Ahmed Wagih El-Kashef (1909. február 5. – 1973) egyiptomi labdarúgócsatár.

Jegyzetek 

1909-ben született személyek
1973-ban elhunyt személyek
Egyiptomi labdarúgók
Az 1934-es világbajnokság labdarúgói
Egyiptomi olimpikonok
Labdarúgócsatárok